Григорий Алексеевич Мордовцев (27 апреля 1929, село Рогово — 21 августа 2014, Стаханов, Луганская область, Украина) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Трудовую деятельность начал в 1947 году подземным проходчиком на шахте 3/3 бис.

В 1954 году, по окончании Брянковской горно-проходческой школы, назначен бригадиром проходчиков.

Проработав на одной шахте 40 лет, в 1987 году уволился в связи с выходом на пенсию.

Член КПСС, был делегатом XXIV съезда КПСС. С 1967 по 1980 годы избирался депутатом Верховного Совета Украинской ССР 7−9 созывов.

Отмечалось 80-летие со дня рождения Мордовцева Г. А.

Умер 21 августа 2014 года в городе Стаханов.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1966).
 Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», полный Кавалер знака «Шахтерская слава».
 Почётный гражаднин города Стаханова
 27 августа 2010 года Указом Президента Украины В. Ф. Януковича № 874/2010 «О награждении государственными наградами Украины работников угольной промышленности»  награждён орденом «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, многолетний самоотверженный шахтёрский труд, высокий профессионализм и по случаю 75-летия стахановского движения и Дня шахтёра.

Примечания

Ссылки 
 Стахановский городской совет — Герои Социалистического Труда
 Стахановский городской совет — Почетные граждане города

Почётные граждане Стаханова
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС